Глен Ален има више значења:
 Глен Ален (Вирџинија)
 Глен Ален (Алабама)
 Глен Ален (Мисури)